Хранители:
 «Хранители» — американский супергеройский фильм режиссёра Зака Снайдера.
 «Хранители» (, варианты — «Часовые», «Стражи») — комикс (графический роман) из двенадцати частей, издававшийся компанией DC Comics с 1986 по 1987 год.
 «Хранители» — американский телесериал. Экранизация одноимённых комиксов.
 «Хранители» () — первая часть трилогии Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» в переводе В. Муравьева и А. Кистяковского. В других переводах — Братство кольца.
 «Хранители» — советский телеспектакль 1991 года, экранизация первой части «Властелина колец» Дж. Р. Р. Толкина.
 Хранители — одна из рас вымышленной вселенной Mass Effect.
 Хранители () — практически неуязвимые ангелы добра, защищающие ведьм и будущих хранителей в сериале «Зачарованные».

См. также 
 Хранители Луча (Тёмная Башня) — создания в вымышленном мире Тёмной Башни.
 «Хранители снов» — полнометражный анимационный фильм 2012 года.